Capayán puede referirse a:

capayanes, pueblo originario de la región noroeste del actual territorio argentino;
Departamento Capayán, división administrativa de la provincia de Catamarca, Argentina;
Capayán, localidad de la Argentina.